Гота:
 Гота — місто в Німеччині, районний центр, розташований в землі Тюрингія 
 Гота — район в Німеччині. Центр району — місто Гота

Див. також  
 Gotha Go - різновиди літаків
 Гот 
 Готи (значення)
 Вікінгур (Гета) — футбольний клуб на Фарерських островах